

Geografia
 Australia
 Beecroft – sobborgo di Sydney (Nuovo Galles del Sud)

Persone
 David Beecroft – attore statunitense
 John Beecroft – esploratore e governatore britannico
 Vanessa Beecroft – artista italiana